Siliciumdioxide, als voedingsadditief E551
 Europese weg 551